Юрій II або Юрій-Болеслав Тройденович — галицько-волинський князь (1325—1340)
 Ракоці Дєрдь II (інколи — Ракоці Юрій II) — Великий князь Семигородський (з 1648)
 Юрій Дмитрович (іноді — Юрій II Дмитрович) — князь Звенигородський і Галицько-Мерський (1389—1434), великий князь московський (1433, 1434), другий син князя Дмитра Донського

Див. також 
 Георг II
 Георгій II